Astronomia: La designació de Bayer Delta Canis Minoris (δ CMi / δ Canis Minoris) és compartida per tres sistemes estel·lars en la constel·lació del Ca Menor. Es distingeixen pel número afegit.:
 δ¹ Canis Minoris
 δ² Canis Minoris
 δ³ Canis Minoris